Otero hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Loma o cerro testigo.
 Otero (montaña), en Cantabria, España.

Divisiones administrativas

España

Asturias 
Otero (C.P. 33890), población de Allande.
Otero (C.P. 33828), población de Candamo.
El Otero (C.P. 33818), población de Cangas de Narcea.
Otero (C.P. 33492), población de Aboño, Carrió, Carreño.
El Otero, población de Castrillón.
Otero (C.P. 33159), población de Cudillero.
Otero-Roiles u Otero (C.P. 33935), población de Langreo.
L'Otero, población de Laviana.
Otero (C.P. 33637), población de Lena.
Lotero, población de Llanera.
Otero (C.P. 33162), población de Morcín.
Otero, población de Noreña.
Otero (C.P. 33XXX), barrio del municipio de Oviedo.
Otero (C.P. 33537), población de Piloña.
Otero (C.P. 33190), población de Las Regueras.
Otero (C.P. 33869), población de Salas.
Otero (C.P. 33519), población de Celles, Siero.
Otero (C.P. 33519), población de Muño, Siero.
Otero (C.P. 33791), población de Valdés.
El Otero (C.P. 33316), población de Villaviciosa.

Cantabria 
 Otero (Herrerías), localidad del municipio de Herrerías.
 Otero (Valderredible), localidad del municipio de Valderredible.

Castilla y León

Burgos
 San Otero, localidad del municipio de Cerratón de Juarros.

León
 Comarca de los Oteros:
 Jabares de los Oteros, localidad del municipio de Cabreros del Río.
 Corbillos de los Oteros, municipio.
 Nava de los Oteros, localidad del municipio de Corbillos de los Oteros.
 Rebollar de los Oteros, localidad del municipio de Corbillos de los Oteros.
 San Justo de los Oteros, localidad del municipio de Corbillos de los Oteros.
 Cubillas de los Oteros, municipio.
 Gigosos de los Oteros, localidad del municipio de Cubillas de los Oteros.
 Gusendos de los Oteros, municipio.
 San Román de los Oteros, localidad del municipio de Gusendos de los Oteros.
 Matadeón de los Oteros, municipio.
 Fontanil de los Oteros, localidad del municipio de Matadeón de los Oteros.
 San Pedro de los Oteros, localidad del municipio de Matadeón los Oteros.
 Santa María de los Oteros, localidad del municipio de Matadeón de los Oteros.
 Matanza de los Oteros, localidad del municipio de Matanza.
 Pajares de los Oteros, municipio.
 Fuentes de los Oteros, localidad del municipio de Pajares de los Oteros.
 Morilla de los Oteros, localidad del municipio de Pajares de los Oteros.
 Pobladura de los Oteros, localidad del municipio de Pajares de los Oteros.
 Quintanilla de los Oteros, localidad del municipio de Pajares de los Oteros.
 Valdesaz de los Oteros, localidad del municipio de Pajares de los Oteros.
 Velilla de los Oteros, localidad del municipio de Pajares de los Oteros.
 Malillos de los Oteros, localidad del municipio de Santas Martas.
 Otero de las Dueñas, localidad del municipio de Carrocera.
 Otero de Naraguantes, localidad del municipio de Fabero.
 Mataotero, localidad del municipio de Palacios del Sil.
 Otero (Ponferrada), localidad del municipio de Ponferrada.
 Otero de Curueño, localidad del municipio de Valdepiélago.
 El Otero de Valdetuéjar, localidad del municipio de Valderrueda.
 Villar de Otero, localidad del municipio de Vega de Espinareda.
 Otero (Toral de los Vados), localidad del municipio de Toral de los Vados.
 Villaobispo de Otero, municipio.
 Otero de Escarpizo, localidad del municipio de Villaobispo de Otero.
 Otero (Vega de Espinareda), despoblado del municipio de Vega de Espinareda.
 Otero de Torío, despoblado del municipio de Garrafe de Torío.

Palencia
 Oteros de Boedo, localidad del municipio de Collazos de Boedo.
 Otero de Guardo, localidad del municipio de Velilla del Río Carrión.

Salamanca
 Otero Vaciadores, localidad del municipio de Aldeatejada.

Segovia
 Otero de Herreros, municipio.
 Otero de Caballeros (C.P. 40460), nombre antiguo del atual municipio de Torrecaballeros.

Valladolid
 El Otero (Valladolid), localidad del municipio de Tudela de Duero.

Zamora
 Otero de los Centenos, localidad del municipio de Manzanal de los Infantes.
 Otero de Bodas, municipio.
 Otero de Sanabria, localidad del municipio de Palacios de Sanabria.
 Otero de Sariegos, localidad del municipio de Villafáfila.

Castilla-La Mancha

provincia de Toledo 
 Otero (Toledo), municipio.

Estados Unidos 
 Condado de Otero (Colorado)
 Condado de Otero (Nuevo México)

Además 
 Otero (apellido), de origen gallego.
 (1126) Otero, asteroide del cinturón de asteroides.